Малгожата, Малґожата (пол. Małgorzata) — польське ім'я, що походить від грецького слова margarita (μαργαρίτα), що означає «перлина». Воно еквівалентне українському «Маргарита», англійському «Margaret». Його зменшувальні форми включають Małgośka, Małgosia, Magosha, Gosia, Gośka, Gosieńka, Gosiunia.

Іменини 
Особи на ім'я Малгожата відзначають свої іменини й день, найближчий після дня народження. Список іменнин для імені Małgorzata:

 12, 18 січня
 22 лютого
 25 березня
 10, 13 квітня
 27 травня
 10 червня
 13, 20 липня
 27 серпня
 14, 17 жовтня
 2, 16 листопада
 30 грудня

Люди та персонажі з прізвищем Малгожата 
 Малгожата Голуб
 Малгожата Німірська
 Малгожата Шумовська
 Малгожата Герсдорф
 Малгожата Шейнерт
 Малгожата Гутовська-Адамчик
 Малгожата Стренковська-Заремба
 Малгожата-Кароліна Пєкарська
 Малгожата Басса-Рогуська
 Малґожата Кідава-Блонська
 Малґожата Анна Паклен Паркман
 Гошка Макуга
 Госія Анджеевич
 Госія Бачинська
 Малгожата Дабровська
 Малгожата Дубіель, польський та канадський математик
 Малгожата Дідек
 Малгожата Форемняк
 Малгожата Гебель
 Малгожата Грайкар
 Малгожата Гребович
 Малгожата Ясінська
 Малгожата Клара
 Малгожата Королкевич
 Малгожата Косик
 Малгожата Ковальські
 Малгожата Кожуховська
 Малгожата Омілановська
 Малгожата Притулак
 Малгожата Шевчик
 Малгожата Туск
 Малгожата Віяк
 Малгожата Випич
 Малгожата Висоцька

Див. також 

 Польські імена